Sem Dresden (compositeur), compositeur néerlandais
 Sem Dresden (écrivain), écrivain néerlandais